Luftzirkulation kann sich beziehen auf:
die Zirkulation (Meteorologie) im Allgemeinen
Luftwechsel in Räumen